Manuel Mota ist der Name folgender Personen:

* Manuel Mota (Modedesigner) (1966–2013), spanischer Modedesigner
 Manuel Mota (Musiker) (* 1970), portugiesischer Gitarrist